DeSoto County (Florida)
 DeSoto County (Mississippi)